Ali Ki Ammi - пакистанський драматичний серіал знятий Ваджахатом Хуссейном, спродюсований A&B Entertainment та написаний Алі Моеном. Вперше вийшов на екран 16 листопада 2016 року на каналі Geo Entertainment, та виходить кожного  понеділка о 8 годині вечора. Серіал створено на реальній історії матері та сина, показуючи його страждання та невід'ємну любов до матері

У ролях
Самія Мумтаз
Асад Малік
Зайнаб Каюм
Асім Мехмуд
Наіма Хан
Насрін Куреші
Рахела Ага
Алі Анюм
Фархана Максуд
Хареб Фарук
Алі Джош

Примітки 

Телесеріали Пакистану